Rio do Antônio se poate referi la:

Cursuri de apă 
 Rio do Antônio, râu în Brazilia

Diviziuni administrativ-teritoriale 
 Rio do Antônio, comună în Bahia, Brazilia

Localități 
 Rio do Antônio, așezare în Bahia, Brazilia

Municipii din Bahia